Bärental kan syfta på:
 Baerenthal, kommun i Lothringen, Frankrike
 Bärenthal, kommun i Baden-Württemberg, Tyskland